Massastart verwijst naar een sportonderdeel waarbij alle atleten tegelijk starten:
 Massastart (schaatsen), een nieuw onderdeel van het langebaanschaatsen
 Massastart (biatlon), een van de onderdelen van de biatlon